

Patronyme
 Christy Mathewson, (1880-1925), était un joueur de baseball.
 Courtney Mathewson, (1987- ), est une joueuse américaine de water-polo.
 James Arthur Mathewson, (1890-1963), est un homme politique québécois.
 Ron Mathewson (1944-2020), bassiste et contrebassiste de jazz écossais.

Homonymie
Homonymie de patronyme